Mandarin steht für:

 Mandarin (Titel), ein Beamtentitel im kaiserlichen China
 Mandarin (Sprache), eine chinesische Sprache und Basis der chinesischen Hochsprache
 eine orientalische Katzenrasse, siehe Orientalisch Langhaar
 Mandarin (Jacksonville), Stadtteil von Jacksonville, Florida
 eine Comicfigur, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Mandarin

Siehe auch:
 Der Mandarin, österreichisch-ungarischer Stummfilm (1918)
 Mandarin Oriental
 Mandarine
 Mandarinentum